WF-сеть (, также — сеть потоков работ) — вид сети Петри, введённый для моделирования систем потоков работ.

Сеть Петри  называется сетью потоков работ (WF-сетью), если выполняются следующие условия:
 существует только одна исходная позиция , такая что отсутствуют переходы входящие в ;
 существует только одна конечная позиция , такая что отсутствуют переходы выходящие из ;
 каждый узел данной сети расположен на пути от  к .

WF-сети используются для проверки графов потоков работ на наличие таких структурных конфликтов, как «тупики» () и «недостатки синхронизации» (). Структурные конфликты отсутствуют, если WF-сеть является бездефектной.

Свойство бездефектности или правильной завершаемости соответствует следующим требованиям:
 конечная позиция  достижима при любой последовательности переходов от позиции ;
 WF-сеть не содержит лишних позиций (которые никогда не будут выполнены);
 при достижении конечной позиции данной сети не должно оставаться фишек в промежуточных позициях.

Свойство бездефектности соответствует двум хорошо известным свойствам сетей Петри: живости и ограниченности.

Примечания

Литература 
 

Сети Петри